

Cinema 
 Inner City – musical del 1972

Musica 
 Inner City Records – etichetta discografica statunitense
 Inner City – gruppo musicale statunitense